Калли́зия () — род многолетних вечнозелёных травянистых растений семейства Коммелиновые. Характерны ползучие, реже прямостоячие стебли. Название рода происходит от слова , которое переводится как «красота».

Произрастают в субтропических и тропических областях Америки во влажных полутенистых местах, образуя густые дернины. Также распространены в Мексике, Южной Америке и на Антильских островах. В качестве комнатных растений наиболее часто выращивается каллизия элегантная и каллизия ползучая. Очень популярна каллизия душистая или золотой ус, её выращивают в качестве лекарственного растения.

Некоторые растения из рода каллизия могут вызвать аллергические реакции у домашних животных (особенно у кошек и собак), которые выражаются в зуде и покраснении кожи. Наиболее опасны в этом плане каллизия душистая и каллизия ползучая.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 20 видов:

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Коммелиновые
Комнатные растения